Mistrzostwa Świata w Biegach na Nartorolkach odbyły się w dniach 3 – 6 sierpnia 2017 roku w szwedzkiej Sollefteå. Rozegrane zostały cztery konkurencje wśród kobiet i cztery wśród mężczyzn.

Tytuły wywalczone przed dwoma latami obronili: Emanuele Becchis w sprincie, Linn Sömskar w biegu stylem klasycznym, oraz kobieca reprezentacja Szwecji i męska reprezentacja Norwegii w sprincie drużynowym.

Kobiety

18 km stylem dowolnym 
 Data: 3 sierpnia 2017

Sprint stylem dowolnym 
 Data: 4 sierpnia 2017

16 km stylem klasycznym 
 Data: 5 sierpnia 2017

Sprint drużynowy stylem dowolnym 
 Data: 6 sierpnia 2017

Mężczyźni

22.5 km stylem dowolnym 
 Data: 3 sierpnia 2017

Sprint stylem dowolnym 
 Data: 4 sierpnia 2017

20 km stylem klasycznym 
 Data: 5 sierpnia 2017

Sprint drużynowy stylem dowolnym 
 Data: 6 sierpnia 2017

Bibliografia 
 

2017 w biegach narciarskich
2017 w Szwecji
Sport w Szwecji